Carrer de Colom (València) 
 Carrer de Colom (Castelló de la Plana)
 Carrer de Colom (Palma), dedicat a Joanot Colom
 Carrer de Colom (Terrassa)
 Carrer de Colom (Rubí)